Keskiniemi är en udde i Finland.   Den ligger i den ekonomiska regionen  Uleåborgs ekonomiska region  och landskapet Norra Österbotten, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors. Keskiniemi ligger på ön Hailuoto.

Terrängen inåt land är mycket platt. Havet är nära Keskiniemi åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Keskiniemi. Runt Keskiniemi är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Karlö,  km söder om Keskiniemi. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Norra Österbotten
Karlö